Архиепархия Хайфы и Святой Земли () — архиепархия Маронитской католической церкви с центром в городе Хайфа, Израиль. Архиепархия Хайфы и Святой Земли распространяет свою юрисдикцию на Израиль — часть исторического региона Святая Земля. Кафедральным собором архиепархии является церковь святого Людовика в городе Хайфа.

История 
8 июня 1996 года Святой Престол учредил архиепархию Хайфы и Святой Земли, выделив её из архиепархии Тира.

5 октября 1996 года архиепархия Хайфы и Святой Земли передала часть своей территории для новых экзархатов: Патриаршего экзархата Иерусалима и Палестины и Патриаршего экзархата Иордании.

Современное состояние 
В 2019 году в архиепархии насчитывалось около 10 000 прихожан, 14 священников, 8 приходов и 3 миссии.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ Paul Nabil El-Sayah (8.06.1996 — 25.06.2011), назначен куриальным епископом Антиохийского патриархата
 архиепископ Moussa El-Hage, O.A.M. (16.06.2012 — по настоящее время)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.
 История о маронитской церкви в Святой Земле.

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Израиля
Епархии Маронитской католической церкви